Nufenen steht für:

 Nufenen GR, eine Ortschaft im Kanton Graubünden in der Schweiz
 Nufenenpass, ein Gebirgspass zwischen dem Kanton Wallis und dem Tessin